Строкинское укрепление (также известно как Петровские укрепления и Измайловская аномалия) — остатки земляных фортификационных сооружений на территории современного района Восточное Измайлово Москвы.

Общая информация 

Представляет собой огороженное рукотворным валом пространство в виде правильного круга диаметром около 500 метров. Высота вала — около двух метров, ширина — до двадцати метров. Внутри вала расположены четыре радиальных вала (два из них сохранились полностью) и круглый остров, окружённый глубоким рвом с водой.

Согласно наиболее распространённой версии, Строкинское укрепление было построено в конце XVII века в качестве потешной крепости Петра I.

Название Строкинских укреплений происходит от «Афанасья Ивановича Матушкина деревни Строкино», которая была указана на чертеже местности, датируемой 1654—1655 годами. Укреплений на этом чертеже нет. На плане земельной дачи «Измайлово, Щитниково и Ивановское» 1786 года Строкинское укрепление подписано как «бывшее лагерное укрепление», то есть во времена Екатерины II оно уже не использовалось.

Известно, что при царе Алексее Михайловиче Строкино было включено в состав Измайловской вотчины царя, в которой бывал Пётр I во время регентства царевны Софьи. Эти факты позволили краеведам предположить, что Строкинские укрепления относятся к петровской эпохе, когда поблизости квартировались «потешные полки» молодого царя.

Версия о Строкинских укреплениях как памятнике петровской эпохи была принята в качестве официальной.
Так, в распоряжении Правительства Москвы от 19 июня 2007 года № 1223-РП «О мерах по сохранению и развитию усадьбы «Измайлово» Строкинское укрепление названо фортификационными сооружениями Петра I. В аннотации к гербовой эмблеме района «Восточное Измайлово» говорится о том, что изображённый на ней серебряный треугольник «…символизирует главную историческую гордость, земляные валы, сохранившиеся от крепости петровских времен».

Альтернативные версии 

По мнению московского археолога Н. В. Ненарокова, укрепление было возведено в XIII веке для защиты от монголо-татарских набегов. Отчасти это подтвердили археологические исследования, проводившиеся в 1999 году, которые выявили два фрагмента белоглиняной керамики XV—XVI веков.

Кроме того, существует версия, что эти рвы и валы являлись лишь остатками царского скотного двора или кирпичного завода.

Также есть версия, что постройка Строкинского укрепления была связана с созданием лейб-гвардии Измайловского полка при Анне Иоанновне в 1730 году. Согласно ней, они были вскоре заброшены в связи с переводом полка в 1731 году в Санкт-Петербург.

Местоположение 

Строкинское укрепление находится за 16-й Парковой улицей в восточной части Природно-исторического парка «Измайлово» рядом с Московской кольцевой автодорогой. Большая часть этого археологического памятника находится на территории Измайловского совхоза декоративного садоводства.

Современный вид 
В настоящее время большая часть Строкинского укрепления располагается на территории Измайловского совхоза декоративного садоводства и отделена от Измайловского парка бетонным забором.

Ссылки

Примечания 

Достопримечательности Москвы
Восточное Измайлово